Declaració Balfour de 1917, carta oficial del ministre d'afers exteriors britànic, lord Arthur Balfour al baró Lionel Walter Rothschild
 Declaració Balfour de 1926, declaració que reconeixia els dominis autònoms de l'Imperi Britànic com a estats independents